Суперку́бок УЕФА 2013 — 38-й матч за Суперкубок УЕФА, который прошёл 30 августа 2013 года на стадионе «Эден Арена» в Праге. В финале встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА 2012/13 немецкая «Бавария» и победитель Лиги Европы УЕФА 2012/13 английский «Челси». Победу в серии пенальти  со счётом 5:4 одержал немецкий клуб «Бавария».

Стадион «Эден Арена» станет первой ареной, на которой будут проводиться матчи Суперкубка, после стадиона «Луи II» в Монако, начиная с 1998 года. Кроме того, начиная с 2013 года, матч за Суперкубок будет проводиться на разных стадионах.

Составы команд 

Игрок матча по версии УЕФА
 Франк Рибери (Бавария)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2012/2013
 Лига Европы УЕФА 2012/2013

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Официальный сайт 

2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Матчи ФК «Челси»